Schots College (Dowaai) - seminarie in Dowaai, Frankrijk
 Schots College (Parijs) - seminarie in Parijs, Frankrijk